Il tabellone singolare del Curitiba Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Pedro Rebolledo (tds n. 4). In finale ha sconfitto Javier Frana con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie

  Cássio Motta (semifinale)
  Christian Miniussi (secondo turno)
  Christian Geyer (primo turno)
  Pedro Rebolledo (campione)

  Patrick Baur (secondo turno)
  Jaime Oncins (quarti di finale)
  Jacco Eltingh (semifinali)
  Luis Herrera (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Curitiba Challenger 1990